Iván el Terrible puede referirse a:
 Iván el Terrible, el sobrenombre de Iván IV de Rusia (1530–1584).
 Iván el Terrible (película) (1944), una película de Serguéi Eisenstein.
 Iván el Terrible (Prokófiev) (1944), música compuesta por Serguéi Prokófiev para la película homónima.
 Ivan Basso (n. 1977), ciclista italiano conocido como Ivan il Terribile.
 John Demjanjuk (1920-2012), presunto criminal de guerra nazi que recibió ese apodo.